The Chronicles of Riddick () — многозначный термин.

Компьютерные игры 
 The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay — компьютерная игра 2004 года выхода.
 The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena — компьютерная игра 2009 года выхода, ремейк и сиквел игры The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay.

Фильмы 
 Чёрная дыра — фантастический фильм, снятый в 2000 году.
 Хроники Риддика — фантастический фильм, снятый в 2004 году.
 Хроники Риддика: Тёмная ярость — анимационный фильм 2004 года.
 Риддик (первоначально был известен как Хроники Риддика 2) — фантастический фильм, вышедший в сентябре 2013 года.

Книги 
 Хроники Риддика — книга Алана Дина Фостера по мотивам одноимённого фильма.